Edward Behr (1926-2007), journaliste britannique ;
 Élisabeth Behr-Sigel (1907-2005), théologienne orthodoxe française ;
 Hans Hermann Behr (1818-1904), entomologiste et botaniste germano-américain ;
 Jason Behr (né en 1973), acteur américain ;
 Jean-Paul Behr (né en 1947), chimiste français ;
 Julie Behr (1843-après 1873), peintre allemande
 Karl Howell Behr (1885-1949), joueur de tennis américain ;
 Mark Behr (1963-2015), écrivain sud-africain de langue afrikaans ;
 Pamela Behr (née en 1956), skieuse alpine allemande ;
 Sophie Behr (1935-2015), journaliste et autrice allemande ;
 Suzanne de Behr (†1939), actrice française
 Ulrich von Behr-Negendank (1826-1902), homme politique prussien ;
 Winrich Behr (1918-2011), militaire et homme politique allemand ;
 Famille von Behr, famille de la noblesse saxonne, mecklembourgeoise et courlandaise.

Divers 
 Behr, équipementier automobile allemand.

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme germanique
Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme lorrain
Patronyme alsacien